Thiessen – frazione della città tedesca di Coswig
 Thießen – frazione della città tedesca di Wittenberg

Persone 
 Georg Heinrich Thiessen – astronomo tedesco
 Matt Thiessen – musicista e cantante canadese naturalizzato statunitense
 Tiffani Thiessen – attrice statunitense